Канторович — прізвище, поширене в Східній Європі, зокрема в Польщі, Німеччині, Україні й Росії.

Відомі носії:
 Ернст Канторович — німецький і американський історик-медієвіст, представник інтелектуальної історії.
 Канторович Леонід Віталійович — російський економіст.
 Канторович Арон Давидович — український військовик.
 Канторович Соломон Ілліч (1892—1937) — міністр охорони здоров'я УРСР.

Німецькі прізвища
Польські прізвища
Єврейські прізвища
Українські прізвища